Leipsic ist 
 eine veraltete englische Bezeichnung für die sächsische Stadt Leipzig

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Leipsic (Delaware)
 Leipsic (Indiana)
 Leipsic (Ohio)
 West Leipsic, Ohio

Fließgewässer:
 Leipsic River, Delaware

der Familienname folgender Personen:
 Brendan Leipsic (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler